Municipio de Walcott puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Walcott (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Richland.
 Municipio de Walcott (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Rice.